Żararaka urutu – jadowity wąż żyjący w Ameryce Południowej
 EE-11 Urutu – brazylijski kołowy transporter opancerzony